Demande à la poussière peut désigner :
 Demande à la poussière (titre original : Ask the Dust), un roman de John Fante, publié en 1939 ;
 Demande à la poussière, un film  de Robert Towne, sorti en 2006, tiré du roman Demande à la poussière ;
 Demande à la poussière est un groupe de métal français.